Piirainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1943-2017), linguiste et philologue allemande
 (1871-1917), homme politique finlandais
 (né en 1952), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois